Bosch:
 Bosch — распространённая европейская фамилия, передающаяся по-русски несколькими способами:
  — каталанский вариант.
  — нидерландский вариант.
  — немецкий вариант.
 Bosch — немецкая инженерная и технологическая компания.

См. также